Bernshausen ist der Name folgender Ortsteile in Deutschland:

 Bernshausen (Bad Laasphe), Ortsteil von Bad Laasphe, im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Bernshausen (Dermbach), Ortsteil von Dermbach im Wartburgkreis, Thüringen
 Bernshausen (Schlitz), Ortsteil von Schlitz im Vogelsbergkreis, Hessen
 Bernshausen (Seeburg), Ortsteil von Seeburg im Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Bernshausen ist der Name folgender Personen:

 Hendrik Bernshausen (* 1973), deutscher Grasskiläufer
 Michael Bernshausen (* 1983), deutscher Grasskiläufer

Siehe auch:
 Berndshausen (Begriffsklärung)